Homofoon of homofonie kan betrekking hebben op:
een woord dat hetzelfde klinkt als een ander woord, maar een andere betekenis heeft, zie homofoon (woord).
een muziekstijl, zie homofonie (muziek).